La grève est une action collective, qui consiste en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise (d'un secteur économique), souvent à l'initiative des syndicats.
 La grève est un espace d'échouage en bord de mer ou d'un cours d'eau fait de sable et de gravier.
La grève est un mélange de sable et de cailloux préparée à laquelle sera ajouté du ciment pour faire du béton, généralement utilisé dans le BTP.
 Les grèves sont des pièces d'armure protégeant les tibias.

Géographie 

 Colonie de vacances des Grèves, une colonie de vacance établie en 1912 à Contrecoeur, MRC Marguerite-d'Youville, Montérégie, Québec, Canada.
 La place de Grève était jusqu'en 1803 la place de l'Hôtel-de-Ville, à Paris.
 Plestin-les-Grèves, commune française du département des Côtes-d'Armor.
 Saint-Michel-en-Grève, commune française du département des Côtes-d'Armor.
 Grande-Grève, communauté acadienne dans le comté de Richmond au Canada.
 Grande-Grève, ancienne municipalité du Québec fusionnée avec Gaspé en 1970.

Patronyme 

 Guillaume-Ernest Grève ( ? -1639), peintre d'origine allemande.
 Ferdinand de Grève (1910-1980), résistant belge.

Voir aussi